Велеты () — группа средневековых западнославянских племён на северо-востоке современной Германии; к X веку становятся известны как лютичи.

Персонажи восточнославянской мифологии:
 Веле́ты — в белорусских преданиях великаны-богатыри, жившие в древние времена и уничтоженные Богом за непомерную гордыню.
 Велеты — в древнерусских текстах гигантские и красивые предки людей, которые выросли с насеянных Змиевых зубов.

Бывшие конфедерации